Пиърс Брендан Броснан, OBE () е ирландски актьор и продуцент, носител на награда „Сатурн“ и номиниран за две награди „Златен глобус“. Най-известен е с ролята на Джеймс Бонд, която играе в четири филма от поредицата: „Златното око“, „Винаги ще има утре“, „Само един свят не стига“ и „Не умирай днес“. От 1997 г. има звезда на Холивудската алея на славата.

Пиърс Броснан е офицер на Британската империя от 2003 г. заради приноса му към драматургията и британската филмова индустрия.

Биография 
Пиърс Броснан е роден на 16 май 1953 г. в Дроида, графство Лаут в Република Ирландия, но израства в Наван. По-късно се премества в Лондон, където се присъединява към театрална трупа и следва в драматичната школа „Drama Centre“.

Първата съпруга на Броснан, Касандра Харис, умира през 1991 г. след 11 години брак. През 2001 г. се жени за Кийли Шей Смит (Keely Shaye Smith).

През 2003 г. е направен почетен офицер на Британската империя (OBE) от кралица Елизабет II за „изключителни заслуги за британската филмова индустрия“. Като ирландски гражданин, той не може да получи реални почести, с които могат да се удостояват само британски поданици.

Кариера 

В средата на 1980-те г. става много известен в САЩ, след като играе в детективския сериал на NBC – „Ремингтън Стийл“ (Remington Steele). За пръв път му е предложена ролята на Джеймс Бонд, след като Роджър Мур напуска, но не приема, тъй като играе в „Ремингтън Стийл“, и така Тимъти Далтън взема ролята. Приписва му се ролята на възродител на популярността на Бонд след приетите добре от критиката, но не и от публиката филми с участието на Тимъти Далтън.

Филмография

Бележки

Външни препратки 

 
 Официален сайт на Пиърс Броснан

Ирландски актьори и актриси
Носители на награда „Сатурн“